Бабушки — мн. ч. от бабушка. См. Бабушка. Также может означать:
 Бабушки — село в Чудновском районе Житомирской области, Украина.
 «Бабушки» — азербайджанская фольклорная и танцевальная группа-ансамбль.
 «Бабушки» — песня группы «Аквариум».

См. также 
 Бабушка (значения)